Jméno a příjmení Jaroslav Stránský má více nositelů:

 Jaroslav Stránský (1884–1973) – český právník, politik
Jaroslav Stránský (architekt) (1892–1981) – funkcionalistický architekt
 Jaroslav Stránský (lední hokejista) (1898–???) – československý lední hokejista
 Jaroslav Stránský (hepatolog) (* 1935) – český hepatolog